BHH peut désigner :
 Aéroport de Bisha, l'aéroport de la ville de Bisha, au sud-ouest de l'Arabie saoudite, selon le code AITA ;
  (en français, Mouvement uni de juin), une coalition politique turque.

Code IATA des aéroports